Parti chrétien-démocrate est le nom porté par plusieurs partis politiques se réclamant de la démocratie chrétienne :

Afrique 
 Parti chrétien-démocrate africain (ACDP), parti politique sud-africain fondé en 1993.
 Parti chrétien-démocrate unifié (UCDP), parti politique sud-africain fondé en 1997.
 Parti chrétien-démocrate centrafricain, parti politique centrafricain.

Europe 
 Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), parti politique allemand fondé en 1945.
 Appel chrétien-démocrate, parti politique néerlandais fondé en 1980.
 Parti chrétien-démocrate, parti politique français fondé en 2001 et aujourd'hui appelé Via, la voie du peuple.
 Parti populaire chrétien-démocrate (PPCD), parti politique moldave fondé en 1989.
 Parti de la nouvelle génération - Chrétien-démocrate (PNG), parti politique roumain fondé en 2000.
 Parti national paysan chrétien-démocrate (PNȚCD), parti politique roumain fondé en 1989.

Voir aussi 
 Démocratie chrétienne (idéologie)
  (partis politiques)